Ez a lista olyan nagysebességű vonatok listája, melyeknek legnagyobb sebességük több mint 200 km/h (125 mérföld/h). Azokat a hagyományos vonatokat azonban, melyek sebessége 200 km/h vagy több (elsősorban Németországban és Franciaországban), de mozdonyvontatásúak, nem tartalmazza.

Jegyzetek